Юзбаши:
 Юзбаши — начальник отряда в среднеазиатских государствах.
 Юзбаши, Константин Николаевич (1724—1802) — бригадир русской армии, выходец из сербских граничар во владениях Габсбургов, один из первых военных поселенцев Славяносербии.